Келькит может означать:

 Келькит — город в Турции.
 Келькит (река) — река в Турции.